Debold ist der Familienname folgender Personen:

 Astrid Debold-Kritter (* 1939), deutsche Kunsthistorikerin, Denkmalpflegerin und Hochschullehrerin
 Kathleen DeBold LGBT Aktivist
 Nikolaus Debold (bl. um 1900), Architekt in München